Delta County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Delta County (Colorado) – okres státu Colorado
 Delta County (Michigan) – okres státu Michigan
 Delta County (Texas) – okres státu Texas